Грайц:

 Грайц — город в Германии, районный центр, расположен в земле Тюрингия.
 Грайц — район в Германии. Центр района — город Грайц. Район входит в землю Тюрингия.